Берла:

 Берла — река в Томской области России.
 Берла, Роман — польский борец греко-римского стиля.
 Берла (настоящее имя — Горовацкий Берл Вульфович) (1927—1997) — вор в законе, смотрящий Ленинграда.. Похоронен на Преображенском Еврейском кладбище Санкт-Петербурга, на почётном месте прямо под стенами Дома омовения.

См. также 
 Берлатс — коммуна во Франции

Примечания